Tân Bình (Ho Chi Minhstad), een district in Ho Chi Minhstad.
Tân Bình (Dĩ An, Bình Dương), een phường in de stad Dĩ An, provincie Bình Dương
Tân Bình (Tân Uyên, Bình Dương), een xãin de stad Dĩ An, provincie Bình Dương
Tân Bình (Bình Phước), een phường in de stad Đồng Xoài, provincie Bình Phước
Tân Bình (Hải Dương), een phường in de stad Hải Dương, provincie Hải Dương
Tân Bình (Ninh Bình), een phường in de stad Tam Điệp, provincie Ninh Bình
Tân Bình (Tuyên Quang), een stad in district Yên Sơn, provincie Tuyên Quang
Tân Bình (Tây Ninh), een xã in de stad Tây Ninh, provincie Tây Ninh
Tân Bình (Mỏ Cày Bắc), een xã in district Mỏ Cày Bắc, provincie Bến Tre
Tân Bình (Tân Uyên, Bình Dương), een xã in district Tân Uyên, provincie Bình Dương
Tân Bình (Bình Thuận), een xã in district Hàm Tân, provincie Bình Thuận
Tân Bình (Đồng Nai), een xã in het district Vĩnh Cửu, provincie Đồng Nai
Tân Bình (Châu Thành, Đồng Tháp), een xã in district Châu Thành, provincie Đồng Tháp
Tân Bình (Thanh Bình, Đồng Tháp), een xã in district Thanh Bình, provincie Đồng Tháp
Tân Bình (Gia Lai), een xã in district Đăk Đoa, provincie Gia Lai
Tân Bình (Hậu Giang), een xã in district Phụng Hiệp, provincie Hậu Giang
Tân Bình (Long An), een xã in district Tân Thạnh, provincie Long An
Tân Bình (Quảng Ninh), een xã in district Đầm Hà, provincie Quảng Ninh
Tân Bình (Tây Ninh), een xã in district Tân Biên, provincie Tây Ninh
Tân Bình (Thái Bình), een xã in district Vũ Thư, provincie Thái Bình
Tân Bình (Thanh Hóa), een xã in district Như Xuân, provincie Thanh Hóa
Tân Bình (Tiền Giang), een xã in district Cai Lậy, provincie Tiền Giang
Tân Bình (Trà Vinh), een xã in district Càng Long, provincie Trà Vinh
Tân Bình (Vĩnh Long), een xã in district Bình Minh, provincie Vĩnh Long